Dit is een lijst van restaurants in de regio Haarlem die een Michelinster hebben of in het verleden er een gehad hebben. De lijst hieronder toont de restaurants op basis van de historisch hoogste waardering.

3 sterren 
 Geen

2 sterren 
 De Bokkedoorns (Overveen)
 't Brouwerskolkje (Overveen); twee sterren tot en met 2012
 Chapeau! (Bloemendaal); twee sterren tot en met 2016

1 ster 
 Cheval Blanc (Heemstede)
 Restaurant ML (Haarlem)
 Ratatouille Food & Wine (Haarlem)
 Olivijn (Haarlem)
 De Vrienden van Jacob (Santpoort)
 De Oude Geleerde Man (Bennebroek); een ster tot en met 1990

Michelinster